Тамара — власна назва

Особи 
Тамара — жіноче ім'я.

Прізвище 

Тамара — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Адріан Ернандес Тамара — венесуельська правозахисниця

Топоніми

Тамара — римська назва річки Тамбре.

Тамара — селище в Антрацитівському районі Луганської області

Інше 
 326 Тамара — астероїд головного поясу